Ja’ir Caban (1930-), izraelski polityk
 Ireneusz Caban (1938-2000), polski historyk
 Ľubomír Caban (1980-), słowacki hokeista
 Natasza Caban (1977-), polska żeglarka
 Wiesław Caban (1946-), polski historyk